Това е списъкът с епизоди на „Дракони: Сериалът“ с оригиналните дати на излъчване в България и САЩ.

Общ преглед

Епизоди

Сезон 1: Ездачите от Бърк (2012–2013)

Сезон 2: Защитниците на Бърк (2013–2014)

Сезон 3, 4 „Отвъд Хоризонта“ (2015-)

Източници 

Дракони: Ездачите от Бърк